Перфи́льева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Перфильева, Анастасия Витальевна (1911—2000) — русская советская детская писательница.
 Перфильева, Мария Ивановна  (более известна под фамилией Данилова; 1793—1810) — русская балерина.
 Перфильева, Феодосия Александровна (более известна под фамилией Снеткова; 1838—1929) — драматическая актриса.